Op Roland Garros 2021 speelden de rolstoelvrouwen de wedstrijden in het enkelspel van vrijdag 4 tot en met zondag 6 juni 2021 in het Roland-Garrosstadion in het 16e arrondissement van Parijs.

Toernooisamenvatting 
Aan het toernooi namen zeven speelsters uit de top-10 deel, plus een Française met een wildcard (de dertigjarige Emmanuelle Mörch).

Titelverdedigster Yui Kamiji uit Japan was het tweede reekshoofd – zij bereikte de finale.

Er waren twee Nederlandse deelneemsters: Diede de Groot (1) en Aniek van Koot. In de halve finale stonden zij tegenover elkaar – De Groot ging naar de finale.

In de eindstrijd won de Nederlandse nummer één in twee sets. Zij wist voor de tweede keer Roland Garros op haar naam te schrijven. Het was haar tiende grandslamtitel in het enkelspel.

Geplaatste speelsters

Toernooischema 

 Ranglijstpositie tussen haakjes.

Externe link 
 Toernooischema Roland Garros

Roland Garros
ITF-toernooi in 2021